Zum vierten Mal wurden 1963 bei panamerikanischen Spielen ein Fußballturnier durchgeführt. Es fand in São Paulo zwischen dem 20. April und dem 4. Mai 1963 statt. Fünf Nationen nahmen daran teil. Jeder spielte einmal gegen jeden und der Sieger bekam  2 Punkte.

Spiele 

|}

|}

Weblinks 
 RSSSF archive

1963
Fussball